Éphèse, une des plus anciennes et plus importantes cités grecques d'Asie Mineure (voir Site archéologique d'Éphèse)

Patronyme 

 Abraham d'Éphèse
 Jean d'Éphèse (406-480), évêque monophysite et écrivain religieux
 Marc d'Éphèse (1392-1444), archevêque
 Memnon d'Éphèse, évêque
 Soranos d'Éphèse, médecin grec du début du 
 Timothée d'Éphèse, disciple, compagnon de voyage et proche confident de l'apôtre Paul de Tarse
 Xénophon d'Éphèse, romancier grec